Popper – sztuczna przynęta spinningowa służąca do połowu ryb drapieżnych, rodzaj woblera, który charakteryzuje się powierzchniową pracą oraz brakiem steru zanurzającego przynętę w stosunku do woblera, który go posiada.

Wędkarstwo